Rohlfs ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Katharine Rohlfs (1846–1935), US-amerikanische Schriftstellerin
 Arnold Rohlfs (1808–1882), deutscher Orgelbauer
 Axel Rohlfs (* 1971), deutscher Maler der konkreten Kunst
 Charles Rohlfs (1853–1936), US-amerikanischer Möbeldesigner
 Christian Rohlfs (1849–1938), deutscher Maler und Grafiker
 Eckart Rohlfs (* 1929), deutscher Musikmanager und Musikjournalist
 Eva Ahnert-Rohlfs (1912–1954), deutsche Astronomin  
 Ellen Rohlfs (1927–2020), deutsche Friedensaktivistin 
 Ewald Rohlfs (1911–1984), deutscher Testpilot 

 Heinrich Rohlfs (1827–1898), deutscher Mediziner und Schriftsteller  
 Johann Gottfried Rohlfs (1759–1847), deutscher Orgelbauer aus Esens
 Jürgen Rohlfs (* 1941), deutscher Mathematiker
 Kristen Rohlfs (1930–2017), deutscher Astrophysiker
 Mathias Rohlfs († 2007), deutscher Rallyefahrer
 Nicolaus Rohlfs (1695–1750), deutscher Mathematiker und Astronom
 Roland Rohlfs (1892–1974), US-amerikanischer Testpilot
 Thilo Rohlfs (* 1979), deutscher Jurist, politischer Beamter und Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Rolfs